Копачи могу бити:
 Копачи, они који копају

или

назив неколико насељених места:
 Копачи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Копачи (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Копачи (Украјина), напуштено село у Украјини у близини Чернобиља
 Копачи (Мастовски рејон), насеље у Белорусији
 Копачи (Молодечански рејон), насеље у Белорусији
 Копачи (Мсциславски рејон), насеље у Белорусији
 Копачи (Смаргоњски рејон), насеље у Белорусији

или
 Копачи (покрет), друштвени покрет
 Копачи (презиме), мађарско презиме ()